Johann Lefèbvre est un animateur de télévision français, né le , spécialisé dans le jeu vidéo. Il est le petit-fils d'un des concepteurs de la Citroën DS, André Lefèbvre.

Carrière 
Il commence des études d’ingénieur du son et tombe sur une annonce de journal qui recherche un animateur. De 2002 à 2007, il présente le Level One, émission consacrée aux jeux vidéo et diffusée sur Game One ; d'abord en compagnie de Julien Tellouck puis de Yannick Zicot, décédé en 2012, ou encore Gérard Baste et Nabil Djellit. En 2007 il rejoint l'équipe du Morning Café sur M6 en tant que chroniqueur.
De 2010 à 2011, il a coanimé l'émission Gameology sur Gong avec Gérard Baste.
Du  au , il présente Morning Star, diffusée sur D17, toujours en compagnie de Gérard Baste. Ayant mis entre parenthèses sa carrière télévisuelle, il a créé en  une entreprise spécialisée dans la fabrication de bornes d'arcade ("La Borne"), en Seine-et-Marne.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gérard Baste ; 

Animateur français de télévision
Naissance en septembre 1978
Journaliste de jeu vidéo